Woodford megye (Illinois)
Woodford megye (Kentucky)